Minions en herbe est un court métrage d'animation américain réalisé par Bruno Chauffard et Glenn McCoy. Il est présenté en première partie du film Comme des bêtes, sorti en 2016.

Synopsis 
Désireux d’acquérir un blender pour banane vu à la télévision, les Minions décident de proposer leurs services en jardinage auprès de leurs voisins âgés afin de récolter un peu d’argent…

Fiche technique 
 Titre : Minions en herbe
 Titre original : Mower Minions
 Réalisation : Bruno Chauffard et Glenn McCoy
 Scénario : Glenn McCoy et Dave Rosenbaum
 Montage :
 Musique : Michael Gatt
 Animation : 
 Production : Chris Meledandri et Janet Healy
 Sociétés de production : Illumination Entertainment
 Société de distribution :
 Pays : ,  et 
 Durée : 4 minutes
 Date de sortie :
  :  (FIFA 2016)

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2016
Film français sorti en 2016
Film japonais sorti en 2016
Court métrage d'animation américain
Court métrage d'animation français
Court métrage d'animation japonais
Comédie américaine de science-fiction
Comédie française de science-fiction
Comédie japonaise de science-fiction
Court métrage de science-fiction
Film Moi, moche et méchant